Osoby o tym nazwisku:
 Fotis Stefani – cypryjski lekkoatleta, olimpijczyk
 Gwen Stefani – amerykańska piosenkarka
 Irene Stefani – włoska pielęgniarka i czcigodna służebnica Boża Kościoła katolickiego
 Jan Stefani – polski kompozytor, skrzypek i dyrygent
 Luca Stefani – włoski łyżwiarz szybki
 Simon Stefani – albański polityk komunistyczny

Inne:
 (4624) Stefani – planetoida z pasa głównego asteroid